Moviment per l'Autodeterminació, moviment independentista de Còrsega
 Moviment per l'Autonomia, partit polític d'Itàlia
 Moviment Polític per l'Alternativa, partit polític històric d'Itàlia
 Exèrcit Popular de Manipur (del seu nom en anglès Manipur People's Army), moviment armat de Manipur (Índia)
 Metropolitan Police Authority, autoritat de policia que controla el Metropolitan Police Service en el Gran Londres
 Motion Picture Association, associació de defensa internacional dels drets del cinema estatunidenc
 Institut Max Planck d'Astrofísica (del seu nom en alemany Max Planck-Institut für Astrophysik), institut d'investigació en astrofísica, de la xarxa de la Societat Max Planck alemanya
 Agència de Productes Mèdics (Suècia) (del seu nom en anglès Medical Products Agency), agència pública sueca que vetlla pel control dels medicaments
 Macedonian Press Agency, agència de notícies grega, integrada a l'Agència de Notícies Atenesa-Macedònia
 MPa i mPa també són els símbols de megapascal i mil·lipascal, múltiple i submúltiple respectivament del Pascal, unitat de pressió del Sistema Internacional